Rusty est un mot anglais signifiant rouillé ou couvert de rouille. Rusty est également un surnom communément donné aux personnes ayant les cheveux roux ou se .

Surnom 
 Rusty Anderson (né en 1959), guitariste américain 
 Rusty Bernstein (1920-2002), activiste sud-africain
 Rusty Schweickart (né en 1935), astronaute américain
 Rusty Wallace (né en 1956), pilote de course américain
 Rusty Jeffers (né en 1964) est un bodybuilder professionnel américain

Fiction 
 Rusty Collins, personnage de l'univers de Marvel Comics
 Rusty, personnage de la série télévisée Rintintin.
 Rusty est le premier nom du héros des livres La guerre des clans.

Divers 
 Rusty, cheval de dressage de race lettone.
Rusty Lake, studio de jeu indépendant.